Ripe kan have flere betydninger:

 Ripe (band) − en dansk heavy metal musikgruppe
 Ripe (by) − italiensk by i regionen Marche i Italien
 RIPE NCC − den RIR der dækker Europa, Mellemøsten, Centralasien